Ctenochasmatidae é uma família de pterossauros da subordem Pterodactyloidea. Eles são caracterizados por seus dentes de aparência distinta, que se acredita terem sido usados para alimentação com filtro. Os animais deste grupo viveram do período Jurássico Superior até o Cretáceo Inferior.

Os primeiros vestígios destes pterossauros datam do estágio Kimmeridgiano. Anteriormente, um fóssil de mandíbula recuperado da formação do Jurássico Médio Stonesfield Slate no Reino Unido era considerado o mais antigo conhecido. Este espécime supostamente representava um membro da família Ctenochasmatidae, embora exames adicionais sugerissem que ele na verdade pertencia a um crocodiliano teleossaurídeo em vez de um pterossauro.

Classificação

Abaixo está o cladograma seguindo uma topologia de Andres, Clark e Xu (2014). Eles incluíram três subfamílias dentro dos Ctenochasmatidae: Ctenochasmatinae, Gnathosaurinae e Moganopterinae, enquanto também incluíam vários gêneros basais.

Em 2018, Longrich, Martill e Andres recuperaram uma topologia muito semelhante à de Andres, Clark e Xu (2014), mas recuperaram mais gêneros dentro da família, como mostrado a seguir.

Pterossauros